

Хмільник (Хмельник) — місто, адміністративний центр Хмільницького району Вінницької області.

Населені пункти та їхні частини

 Хмельник — місто в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Хмельник — гміна в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Хмельник — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Хмельник — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Хмельник — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Хмільник (Хмельник) — село в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Хмельник — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Хмельник — частина міста Щебрешин у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Хмельник — частина міста Ліманова в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Хмельник — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Хмельник — частина села Заґлувкі в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Хмельник — частина села Джонзна в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Хмельник — частина села Семехув у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Хмельник — частина села Бухциці в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Хмельник — частина села Ліпа в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Хмельник — частина села Ґронди в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Хмельник — частина села Рихвалд у гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Хмельник — частина села Корниці в гміні Петровіце-Вельке Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Хмельник — частина села Кшчонув у гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Хмельник — колонія в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Хмельник — осада в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хмельник — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Хмельник — лісова осада в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки